Zygaenosia este un gen de insecte lepidoptere din familia Arctiidae.

Specii 

 Zygaenosia abdominalis
 Zygaenosia affinis
 Zygaenosia assimilis
 Zygaenosia basalis
 Zygaenosia cingulata
 Zygaenosia eximia
 Zygaenosia flavibasis
 Zygaenosia flaviceps
 Zygaenosia flaviventris
 Zygaenosia flavoplagiata
 Zygaenosia fuliginosa
 Zygaenosia fumigata
 Zygaenosia fumosa
 Zygaenosia fuscimarginalis
 Zygaenosia immaculata
 Zygaenosia inferna
 Zygaenosia isabella
 Zygaenosia klossi
 Zygaenosia lata
 Zygaenosia medioplaga
 Zygaenosia meeki
 Zygaenosia milnensis
 Zygaenosia nigrescens
 Zygaenosia papua
 Zygaenosia restricta
 Zygaenosia rubiana
 Zygaenosia salomonis
 Zygaenosia subhyalinifascia
 Zygaenosia suffusa
 Zygaenosia tetragona

Referințe 

Zygaenosia